Чемпионат Гамбии по футболу или Первый дивизион ГФА-лиги () — турнир среди профессиональных футбольных клубов Гамбии, разыгрываемый с 1969 года.

Клубы в сезон 2015/16 
Армед Форсес (Банжул)
Банжул Юнайтед (Банжул)
Бомбада (Брикама)
Брикама Юнайтед (Брикама)
Гамбия Портс Ауторити (Банжул)
ГАМТЕЛ (Банжул)
Банжул Хоукз (Банжул)
Реал де Банжул (Банжул)
Сэмджер (Канифинг)
Серекунда Юнайтед (Серекунда)
Стив Бико (Бакау)
Уоллидан (Бакау)

Чемпионы 

1965–66 : Огэстинианс (Батхёрст)
1966–67 : Огэстинианс (Батхёрст)
1967–68 : Адонис (Батхёрст)
1968–69 : Уайт Фантомс
1969–70 : Уоллидан (Банжул)
1970–71 : Уоллидан (Банжул)
1971–72 : Реал де Банжул
1972–73 : Адонис (Батхёрст)
1973–74 : Реал де Банжул
1974–75 : Реал де Банжул
1975–76 : Уоллидан (Банжул)
1976–77 : Уоллидан (Банжул)
1977–78 : Реал де Банжул
1978–79 : Уоллидан (Банжул)
1979–80 : Старлайт Банжул
1980–81 : Уоллидан (Банжул)
1981–82 : Уоллидан (Банжул)
1982–83 : Реал де Банжул
1983–84 : Гамбия Портс Ауторити (Банжул)
1984–85 : Уоллидан (Банжул)  
1985–86 : Гамбия Портс Ауторити (Банжул) 
1986–87 :  Огэстинианс (Батхёрст)
1987–88 : Уоллидан (Банжул) 
1988–89 : не проводился
1989–90 : не проводился
1990–91 : не проводился
1991–92 : Уоллидан (Банжул)  
1992–93 : Банжул Хоукз (Банжул)
1993–94 : Реал де Банжул 
1994–95 : Уоллидан (Банжул) 
1995–96 :  Банжул Хоукз (Банжул)
1996–97 : Реал де Банжул  
1997–98 : Реал де Банжул 
1998–99 :  Гамбия Портс Ауторити (Банжул) 
1999–00 : Реал де Банжул  
2000–01 : Уоллидан (Банжул)  
2001–02 : Уоллидан (Банжул)  
2002–03 : Армед Форсес (Банжул)
2003–04 : Уоллидан (Банжул)  
2005 : Уоллидан (Банжул) 
2006 : Гамбия Портс Ауторити (Банжул) 
2007 : Реал де Банжул  
2008 : Уоллидан (Банжул) 
2009 :  Армед Форсес (Банжул)
2010 : Гамбия Портс Ауторити (Банжул) 
2011 : Брикама Юнайтед (Брикама)
2012 : Реал де Банжул  
2013 : Стив Бико (Бакау)
2014 : Реал де Банжул  
2014–15 : ГАМТЕЛ
2015–16 : Гамбия Портс Ауторити (Банжул)

Достижения по клубам

Бомбардиры

Ссылки 
Лига  на сайте ФИФА
история турнира на сайте RSSSF 

Футбол в Гамбии
Гамбия